Waidmarkt steht für:
 einen Marktplatz auf dem Färberwaid-Waren verkauft wurden

bekannte Plätze
 Waidmarkt (Köln)
 Waidmarkt (Erfurt)